Sepp Wiegand (* 9. Januar 1991 in Schlema) ist ein deutscher Rallyefahrer.

Karriere 
Sepp Wiegand, der in Zwönitz aufgewachsen ist und lebt, begann mit sieben Jahren Motorrad zu fahren. Er fuhr Moto-Cross und Enduro. 2009 wurde er mit der deutschen Junioren-Mannschaft Siebter bei der 84. Internationalen Sechstagefahrt.

2010 wechselte der gelernte Kfz-Mechatroniker in den Rallyesport und erzielte auf Anhieb vier Klassensiege bei regionalen Rallyes. Nachdem er 2011 den ADAC-Rallye-Junior-Cup für sich entscheiden konnte und im Rahmen der WRC-Academy erste internationale Erfahrungen sammelte, ging er 2012 für Škoda Auto Deutschland bei der Intercontinental Rally Challenge an den Start, die er auf Gesamtrang vier beendete. 2013 nahm er ebenfalls für Škoda an der Rallye-Weltmeisterschaft in der Klasse WRC 2 teil, während er 2014 in der Rallye-Europameisterschaft startete. Hier gelang ihm mit vier Podiumsplatzierungen und dem Gewinn des Vizemeistertitels sein bislang größter Erfolg.

Persönliches 
Sepp Wiegands Vater war viele Jahre im Motorsport aktiv. Seine ältere Schwester Tina Wiegand ist seit 2001 ebenfalls im Rallyesport aktiv.

Statistik

Titel 
 ADAC-Rallye-Junior-Cup: 2011

WRC-Ergebnisse

WRC-2-Ergebnisse

WRC-Academy-Ergebnisse 

* nicht punktberechtigt

ERC-Ergebnisse

IRC-Ergebnisse

Literatur

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Deutschland)
Endurosportler
Person (Zwönitz)
Deutscher
Geboren 1991
Mann